ORP "Warszawa" – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od nazwy miasta Warszawy, stolicy Polski:
 ORP „Warszawa” – monitor rzeczny typu Warszawa z lat 20. XX wieku, ex ORP „Mozyrz”
 ORP „Warszawa” (275) – niszczyciel rakietowy projektu 56AE, eks-radziecki „Sprawiedliwyj”
 ORP „Warszawa” (271) – niszczyciel rakietowy projektu 61MP, eks-radziecki „Smiełyj”

Zobacz też 
 Warszawa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów